Jaume-Joan Lleys i Agramont (Figueres, 1803-Castelló d'Empúries, 1853), mestre de capella i compositor
 Isidre Lleys i Pagès (Figueres, 1837-1922), organista i sacerdot, nebot de Jaume-Joan Lleys